Рунге (від , бічний вертикальний поручень) — німецьке прізвище.

 Борис Рунге (1925—1990) — радянський актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист РРФСР (1985).
 Карл Рунге (1856–1927) — німецький математик, фізик.
 Філіпп Отто Рунге (1777—1810) — німецький художник.
 Фрідріх Рунге (1795–1867) — німецький хімік-аналітик.

Див. також 
 Руге
Німецькі прізвища